Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2023 vond plaats van maan­dag 27 februari tot en met zondag 5 maart 2023 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Leylah Fernandez was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Donna Vekić uit Kroatië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Française Caroline Garcia in drie sets. Vekić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Monterrey op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als vierde geplaatst, bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Caroline Garcia. Haar landgenote Ysaline Bonaventure bereikte de kwartfinale – daarin was zij niet opgewassen tegen de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Catherine Harrison en Sabrina Santamaria had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Santamaria speelde samen met landgenote Kaitlyn Christian, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Anna Bondár en Elena Gabriela Ruse, bereikte de halve finale. Daar lieten zij verstek gaan, wegens een blessure van de Roemeense.

Het ongeplaatste Colombiaanse duo Yuliana Lizarazo en María Paulina Pérez García won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het wildcard-koppel Kimberly Birrell en Fernanda Contreras in de match-tiebreak. Het was de eerste WTA-titel voor zowel Lizarazo als Pérez García.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Lucia Bronzetti (Italië) – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Wu Fang-hsien uit Taiwan bereikten de tweede ronde. Ook haar landgenote Isabelle Haverlag kwam in de tweede ronde, geflankeerd door de Britse Emily Appleton.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Monterrey 2023
Monterrey